Гло́тов (Глотова) — русская фамилия, известная с XV века. Происходит от прозвища «глот» — обжора, жадный человек, пьяница.

Известные носители 
 
 Глотов, Владимир Степанович (род. 1937) — советский футболист.
 
 Глотов, Евгений Дмитриевич (род. 1935) — русский поэт и прозаик.
 Глотов, Ефим Александрович (1891—1979) — полковник Корниловской артиллерийской бригады.
 Глотов, Иван Михайлович (1924—1990) — мотоциклист, гвардии младший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 
 Глотов, Нил Григорьевич — командир 17-го Бугского уланского полка, Георгиевский кавалер; полковник; № 7748; 26 ноября 1847.
 Глотов, Пётр Петрович (1827—1888) — генерал-лейтенант, педагог, директор Михайловского Воронежского кадетского корпуса.
 
 Глотов, Степан Гаврилович (ок. 1729—1769) — российский исследователь Камчатки, Аляски и Алеутских островов.
 Глотов, Яков Харлампиевич — советский военачальник (Дунайский укреплённый район)



Другое 
 Глотов — персонаж компьютерной игры «Петька-5», кооператор, нэпман.

Примечания

См. также